AABN steht für:
 Anti-Apartheids Beweging Nederland („Anti-Apartheid-Bewegung Niederlande“), Vorgängerorganisation des Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika
 American Architect and Building News, US-amerikanische Fachzeitschrift für Architekten
 African Aurora Business Network

AABn steht für:
 Assault Amphibian Battalion, je ein solches Bataillon gehört zu einer Division des United States Marine Corps
 Assault Armor Battalion, im Philippine Marine Corps

Abkürzung